Powszechna encyklopedia filozofii
 Szczytowy przepływ wydechowy (Peak Expiratory Flow)